La Coppa delle Nazioni 1924 è stata la quarta edizione della omonima manifestazione di hockey su pista. La manifestazione venne disputata in Svizzera nella città di Montreux dal 19 al 22 aprile 1924. Il torneo fu organizzato dal dal Montreux Hockey Club.

Il trofeo è stato vinto dall' per la seconda volta nella sua storia.

Formula 
La Coppa delle Nazioni 1924 vide la partecipazione di sei squadre. La manifestazione fu organizzata tramite un girone all'italiana con gare di sola andata; erano assegnati due punti per l'incontro vinto, un punto a testa per l'incontro pareggiato e zero la sconfitta. Al termine del torneo la squadra prima classificata vinse il trofeo.

Squadre partecipanti 
 
   A
   B

Svolgimento del torneo

Classifica finale

Partite

Collegamenti esterni 
 
 
 

Coppa delle Nazioni di hockey su pista
Hockey su pista nel 1924
Hockey su pista in Svizzera
Hockey su pista a Montreux